Борис Райский:
 Райский, Борис Ипполитович (1915—1993) — советский дирижёр, заслуженный артист Беларуси.
 Райский, Борис Фёдорович (1897—1985) — учёный-педагог, директор Красноярского педагогического института, профессор Волгоградского педагогического института.